Miejscowości w Anglii:
 Clifford (Devon)
 Clifford (Herefordshire)
 Clifford (West Yorkshire)

Miejscowości w USA:
 Clifford – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Clifford – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Clifford – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
Gminy w USA:
 Clifford (ang. Clifford Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Clifford (ang. Clifford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna

Osoby o nazwisku Clifford:
 Alfred H. Clifford – amerykański matematyk
 Dermot Clifford – irlandzki duchowny
 Doug Clifford – amerykański perkusista
 Francis Clifford – brytyjski pisarz
 James Clifford – amerykański historyk, antropolog
 Linda Clifford – amerykańska piosenkarka i aktorka
 Mike Clifford – amerykański wokalista i aktor
 Steve Clifford – amerykański trener koszykarski
 William Kingdon Clifford – brytyjski matematyk i filozof

Inne:
 Clifford – serial animowany
 Clifford – firma holenderska istniejąca w XVII i XVIII wieku.